

Geografia 
Cantone di Limón – cantone della Costa Rica, nella provincia omonima
Limón – distretto della Costa Rica
Limon – comune della Nièvre (Francia)
Limón – comune del dipartimento di Colón (Honduras)
Limon – città della Contea di Lincoln, Colorado (Stati Uniti d'America)
Limón – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
Provincia di Limón – provincia della Costa Rica

Persone 
Gilberto Raymundo Limón (1895-1988) – politico e generale messicano
Iyari Limon (1976) – attrice messicana naturalizzata statunitense
José Limón (1908-1972) – danzatore e coreografo messicano
Rafael Limón, soprannominato Bazooka (1954) – ex pugile messicano

Altro 
Diocesi di Limón – sede della Chiesa cattolica in Costa Rica

Pagine correlate 
El Limón